Пурэвжавын Хаянхярваа (;  1 марта 1935, Улан-Батор — 19 августа 2020, там же) — монгольский , , , , , , . Заслуженный деятель искусств (1979). Народный артист Монголии (2008). Член академии Чингизхана. Один из первых членов Союза композиторов Монголии.

Биография 
В 1955 году окончил офицерское училище. В 1955—1957 годах — музыкант Ансамбля песни и пляски Монгольской народно-революционной армии. С 1957 года- помощник дирижёра Образцового духового оркестра.

В 1957—1961 годах учился в Московской консерватории по специальности «Музыкальное дирижирование». С 1955 по 1957 год работал музыкантом Государственного академического театра оперы и балета, с 1961 по 1978 год — руководителем и художественным руководителем ансамбля Монгольской армии, с 1978 по 1981 год — художественным руководителем Государственного академического театра оперы и балета.

Руководил военно-музыкальной службой Вооружённых сил Монголии (1961—1978). Полковник. С 1995 года — руководитель Ансамбля песни и пляски Главного управления полиции. Позже, специалист в Министерстве культуры.

Дирижёр. В 1979 году первым в Монголии дирижировал балетом «Жизель» А. Адана в постановке Государственного академического театра оперы и балета Монголии.

Преподавал во многих школах искусства и культуры, опубликовал более 100 книг и учебников по духовой музыке и теории музыки, редактировал произведения своих коллег и учеников. Вместе со своим сыном Х. Зоригтом издал антологию американского композитора Гершвина «„Порги Бесс“ и немецкая музыка». Переводил с русского и немецкого языков. Поставил комедийную оперу «Мисс Винзор» . Более 30 лет вёл серию программ о музыкальной культуре и образовании на монгольском радио и телевидении.

Как композитор написал более 1000 музыкальных произведений, включая песни, гимны, марши, эстрадную и танцевальную музыку, музыку для фильмов, для цирка, оперу, симфонию, джаз, поп-музыку и др.

Награды 
 Орден «За боевые заслуги» (Монголия)
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 Медаль «Победа на Халхин-Голе»
 Заслуженный артист Монгольской Народной Республики (1979)
 Народный артист Монголии (2008).
 Медали Монголии и СССР

Ссылки 
 Пүрэвжавын Хаянхярвааtype=3&source=57
 Пүрэвжавын Хаянхярваа
 Некролог

Народные артисты Монголии
Заслуженные деятели культуры Монголии
Оперные композиторы Монголии
Композиторы-песенники
Кинокомпозиторы Монголии
Полковники Монголии
Авторы учебников
Выпускники Московской консерватории
Награждённые медалями Монголии
Награждённые медалями СССР